

Patronyme
 Louise du Pierry, (1746-1807), fut une astronome et professeur française.
 Marguerite Pierry, (1887-1963), fut une actrice française.

Toponyme
 Pierry est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne

Homonymie
Homonymie de patronyme